Богово́й — русская фамилия.

Известные носители 
 Василий Григорьевич Боговой (1893—1937) — резидент военной разведки, комбриг
 Иван Васильевич Боговой (1896–1940) — на руководящей работе, писатель